«Праздник Эйприл» () — американский комедийно-драматический независимый фильм 2003 года, режиссёра Питера Хеджеса по сценарию Гари Виника. В главных ролях — Кэти Холмс, Дерек Люк, Оливер Платт, Патриша Кларксон, Элисон Пил. 

В центре сюжета девушка Эйприл которая хочет устроить праздник на День благодарения. Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс» и получил положительные отзывы критиков. Патриша Кларксон была номинирована на кинопремию Оскар 2004 и Золотой Глобус в номинации лучшая актриса второго плана.

Сюжет 
Эйприл Бёрнс — старшая дочь в дисфункциональной семье, живет в небольшом  в районе Нижний Ист-Сайд с парнем Бобби. Несмотря на отъезд от родителей, брата и сестры она решает приготовить ужин в честь Дня Благодарения для матери, которая болеет раком молочной железы. 

Вместе с братом, сестрой и бабушкой, Эйприл едет в дальней дороге из пригорода в Нью-Йорк. Бобби идёт покупать костюм чтобы произвести впечатление на родителей девушки. Пытаясь приготовить индейку, Эйприл обнаруживает что её плита сломана и просит помощи у соседей, одни из которых помогают, мешают ей или испытывают безразличия.

Семья Эйприл отправляется в путешествии и обсуждают между собой отношения. На пути приходится делать остановки на станциях из-за онкологии матери. После покупки костюма, Бобби возвращается домой и сталкивается с бывшим парнем Эйприл, наркоманом Тайроном, в ходе перепалки Тайрон разбивает Бобби лицо. Выходя из многоквартирного дома, семья не решается оставить машину на парковки беспокоятся за безопасность, после чего к ним подходит Бобби. Позже, семья уезжает и решает поесть в закусочной.

Увидев в кафе со стороны свои отношения с Эйприл, Джой принимает решение наладить отношение с дочерью. После приезда в дом Эйприл, она решает разделить приготовленную еду вместе соседями, в квартире происходит воссоединения матери и дочери, позже приезжают другие члены семьи и вместе обнимаются.

Актёрский состав

Производство

Предпроизводство 
Режиссёр фильма Питер Хеджес начал работать над сценарием фильма за восемь-девять лет до начала съемок и в конце концов забыл. После того как у его матери был диагностирован рак она попросила его продолжить работать над сценарием, посмотрев наброски сюжета он обнаружил что у мать Эйприл тоже находят рак. После смерти матери, Хеджес серьезно занялся сценарием фильма.   

Он отмечал что фильм «не автобиографический», хотя на его создание и «повлияло смерть матери», которой он хотел «выразить дань уважения». Режиссёр также взял за основу будущего фильма реальную историю своих друзей, которые вместе готовили ужин на День благодарения. Несколько раз «Праздник Эйприл» пытались запустить в производство, однако итоговый бюджет ленты составлял 7 000 000 долларов. После четвёртой неудачной попытки, Хеджес предложил фильм независимой компании InDigEnt, которые были готовы выделить на проект значительно меньшую сумму — 300 000 долларов.

Кастинг 
На главную роль была утверждена Кэти Холмс, она отмечала что согласилась на роль из-за отличия главной герои от её прошлых фильмов. Оливер Платт и Патриша Кларксон были утверждены на свои роли еще при бюджете 7 000 000 долларов и согласились на гонорар в 200 долларов и 100 долларов соответственно. Хеджес получил 10 долларов за сценарий и 10 долларов за съемки фильма. Актёр Шон Хейс позвонил режиссёру во время съемок ситкома «Уилл и Грейс» и предложил себя на роль парня главной героини, Бобби, однако по сценарию он должен был быть афроамериканцем, Хейс спросил может ли он прилететь на кастинг в Нью-Йорк,  Хеджес сказал что он уже утвержден на роль. На роль Бобби также рассматривался Сиско, который оказался ниже Холмс, вместо это он сыграл роль Латтрела. Последним на роль пробывался Дерек Люк, который впечатлил Питера Хеджеса и был утвержден на роль.

Съемки 
Фильм снимался в течение 16 дней. Из-за плотного графика локации дома семьи и магазина Армии спасения были доступны в течение одного съемочного дня. Некоторые сцены поездки семьи были досняты в дополнительные день. Для съемок квартир использовались два места в Нью-Йорке, одна — для съемок коридоров и лестниц, вторая — для внутреннего интерьера дома. В массовки участвовали несколько жителей дома. «Праздник Эйприл» был полностью снят на ручные камеры также используя в основном средние и близкие планы из-за ограничений разрешения.

Саундтрек 

Название фильма было взято из песни рок-группы Three Dog Night . Питер Хеджес собирался использовать песню в финале фильма, но композитор  отговорил его, записав оригинальные песни, альбом вышел на лейбле Nonesuch Records и получил положительные отзывы музыкальных критиков.

Критика

Кассовые сборы и презентация 
«Праздник Эйприл» был впервые показан на фестивале независимого кино «Сандэнс». После положительных отзывов критиков, права на фильм собирались приобрести Miramax, Fine Line Features и Artisan Entertainment. В январе 2003 года United Artists получил право на мировой кинопрокат от студии Cinetic Media. 

Кассовые сборы в американском прокате составили $2,5 миллионов долларов, еще $743,364 миллиона было выручена в мировой прокате.

Критика

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы США 2003 года
Фильмы на кулинарную тему
Фильмы о дисфункциональных семьях
Фильмы о Дне благодарения
Кинокомедии 2003 года
Фильмы Питера Хеджеса